Taounate kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Taounate (provins), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Taounate, stad och kommun, Taza-Al Hoceïma-Taounate, 

Robotskapade Marockoförgreningar